Lindeman kan som auktorsförkortning betyda:

 Karl Eduard Lindeman
 Jan Christiaan Lindeman

Robotskapade auktorsförkortningar